AlphaStation — название серии компьютерных рабочих станций, выпускавшихся с 1994 года компанией Digital Equipment Corporation и позже Compaq и HP. Данные рабочие станции созданы на базе 64-разрядного микропроцессора DEC Alpha. В число операционных систем работающих на AlphaStation входят Tru64 UNIX (изначально Digital UNIX), OpenVMS и Windows NT (с микропрограммой AlphaBIOS, соответствующей спецификации ARC).

Модели 

Выпускавшиеся модели в хронологическом порядке:

Начиная с модели XP900 все AlphaStation на самом деле были соответствующими моделями AlphaServer, настроенными для работы в качестве рабочих станций.

Другие рабочие станции на базе процессора Alpha производившиеся DEC: DECpc AXP 150, серия Alpha XL, Digital Personal Workstation серии a и au, Multia VX40/41/42.

Примечания

См. также 

 DEC 3000 AXP
 AlphaServer

Ссылки 
 Серия HP AlphaStation
 Alpha-системы Compaq и кодовые имена моделей (на archive.org)
 Замечания по аппаратной части для FreeBSD/alpha 6.1 
 Типы Alpha-систем поддерживаемых Debian Linux 
 AlphaVM-Free — freeware эмулятор Alpha-систем для Windows/Linux 
 AlphaVM-Pro — наиболее производительный эмулятор Alpha-систем 

Аппаратное обеспечение DEC